Kilroy steht für:
 Kilroy was here, eine Figur
 Kilroy Was Here, ein Studioalbum der Band Styx
 Kilroy. Stimmen in der Subway, ein Buch von Jürg Federspiel aus dem Jahr 1988
 Kilroy, Kilroy, einen Roman von Ib Michael aus dem Jahr 1989
 Kilroy (1999), einen Fernsehfilm

Kilroy ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Kilroy (1921–2007), US-amerikanischer American-Football-Spieler, -Trainer und -Funktionär
 Mary Jo Kilroy (* 1949), US-amerikanische Politikerin
 Thomas Kilroy (* 1934), irischer Dramatiker und Schriftsteller
 Robert Kilroy-Silk (* 1942), britischer Fernsehmoderator und Politiker

Sonstiges:
 Kilroy Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika